Николай Лысенков:
 Лысенков, Николай Константинович (1865—1941) — русский и советский хирург, анатом.
 Лысенков, Николай Петрович (1909—1956) — деятель советских спецслужб.